Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1966 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 22 en 23 januari 1966 in het IJsselstadion in Deventer. Het was het eerste internationale allroundtoernooi dat op deze schaatsbaan werd verreden. Er namen 29 schaatsers uit 10 landen aan deel.

Titelverdediger was de Rus Eduard Matoesevitsj, die de Europese titel in 1965 te Göteborg had veroverd. Ard Schenk veroverde als tweede Nederlander na Kees Broekman in 1953, de Europese titel. Hierdoor ontstond het Ard&Keessie-tijdperk.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1966
Langebaanschaatsen in 1966
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer